Uno kan henvise til:
 Uno (navn) – et drengenavn.
 Uno (kortspil) – et amerikansk kortspil.
 Uno (film) – norsk film fra 2004 af Aksel Hennie.
 Uno (sang) – sang af Muse.
 Fiat Uno – en minibil fra Fiat.

Se også
 Uno-X